Het onderdeel halfpipe voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 12 en 13 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Amerikaanse Kaitlyn Farrington.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finale

Vrouwen halfpipe